Башак Саян () е турска актриса.

Биография 
Башак Саян е родена на 17 юни 1977 година в град Анкара, Турция. Завършва икономика в университета „Мармара“ в Истанбул. От малка изпитва увлечение към театъра и литературата. Докато учи, започва работа в телевизионен канал. От 1996 г. се снима в реклами и сериали.

Първата ѝ книга се нарича „За любовта и прелъстяването“.

Башак живее в Истанбул.

Филмография

Библиография 
 Aşk ve Baştan Çıkarma Üzerine (2009)
 Bağlanma Korkusu (2009)Страх от обвързване. София: Ера, 2012, 328 с.
 Kelebeğin Kaderi (2015)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Страница на Башак Саян във Facebook
 Башак Саян в SinemaTürk 
 Башак Саян в Diziler.com 
  
 

Турски актьори и актриси
Турски писатели
Родени в Анкара